Дмитрий Николаевич Воскресенский:
 Воскресенский, Дмитрий Николаевич (1926—2017) — советский и российский филолог, переводчик с китайского.